Der Israelische Gemeindecode () ist eine Gliederungscodierung, die vom Israelischen Zentralbüro für Statistik verwendet wird, um Statistiken feiner zu granulieren.

Liste der in Israel verwendeten Gemeinde-Codes (Orts-IDs)

Quellen 
 

Standard
Amtliche Statistik
Verwaltungsgliederung Israels